Осинкино — название населённых пунктов в России:

 Осинкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Осинкино — деревня в Козловском районе Чувашии.